Paulo Manuel Gomes Costa (Porto, 2 de dezembro de 1964) é um ex-árbitro de Portugal.

Fez parte da Associação de Futebol do Porto. Sua profissão é gestor de empresas.

Foi um árbitro de categoria internacional.

Ligações externas
  zerozero.pt - Perfil do árbitro

Naturais do Porto
Árbitros de futebol de Portugal